NBU steht für:
 Nationalbank der Ukraine
 Netzwerk der Balkan-Universitäten
 Neue Bulgarische Universität
 Nichtberufsunfall-Versicherung in der Schweiz, siehe: Unfallversicherung (Schweiz)
 Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung
 Nokia Backup

nbu steht für:
 Rongmai (ISO-639-3-Code), eine der Zeme-Naga-Sprachen in Nordost-Indien

NBU